Открытый чемпионат Китая по снукеру 2008 (, также известен как Honghe Industrial China Open 2008 — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Пекине, Китай, с 24 по 30 марта 2008 года. Победителем турнира стал Стивен Магуайр, обыгравший в финале Шона Мёрфи со счётом 10:9. Предыдущий чемпион, Грэм Дотт, проиграл в первом раунде Барри Пинчесу.

Призовой фонд 

Победитель: GB£ 48 000
Финалист: £ 22 500
Полуфиналисты: £ 12 000
Четвертьфиналисты: £ 6 500
1/8 финала: £ 4 275
1/16 финала: £ 2 750
Last 48: £ 1 725
Last 64: £ 1 325

Высший брейк в квалификации: £ 500
Высший брейк в основной стадии турнира: £ 2 000

Максимальный брейк в квалификации: £ 1 000
Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 20 000

Общий призовой фонд: £ 250 000

Интересные факты 
 Шон Мёрфи и Дэйв Харольд установили на этом турнире новый мировой рекорд по продолжительности фрейма — он длился 93 минуты и 12 секунд. Предыдущий рекорд был побит на 13 секунд.
 Стивен Магуайр сделал второй в своей карьере и первый на турнирах в Китае максимальный брейк.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Квалификация на турнир проходила с 22 по 25 января 2008 года в Престатине, Уэльс.

Сенчури-брейки

Квалификация 
 144 Мунрадж Пал
 138 Эндрю Хиггинсон
 134 Джейми Коуп
 131 Джеймс Макбейн
 130, 104, 101 Лю Чуан
 128 Майк Данн
 128 Марк Аллен
 125 Джимми Мики
 120 Барри Пинчес
 119 Джейми О’Нилл
 119 Энтони Хэмилтон
 114, 113 Лю Сун
 113 Дэвид Ро
 112 Дэвид Моррис
 110 Майкл Холт
 104 Лео Фернандес
 104 Стюарт Петтман
 104 Дэйв Харольд
 103, 103, 102 Мэттью Селт
 101, 101 Марко Фу
 100 Майкл Джадж
 100 Ли Спик
 100 Фергал О’Брайен
 100 Иан Маккалох

Основной турнир 
 147, 137, 126, 106, 105, 102 Стивен Магуайр
 140, 136 Кен Доэрти
 136, 112, 111 Шон Мёрфи
 135, 118 Марк Аллен
 132, 127, 117, 109, 106 Марк Селби
 128 Фергал О’Брайен
 127, 116 Джон Хиггинс
 127, 116 Барри Пинчес
 123, 104 Райан Дэй
 121, 114, 105 Марко Фу
 115 Цзинь Лун
 112 Нил Робертсон
 110, 108, 101 Марк Уильямс
 110, 106 Маркус Кэмпбелл
 107, 104 Рики Уолден
 104, 101, 100 Найджел Бонд
 102 Барри Хокинс

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на top-snooker

Открытый чемпионат Китая по снукеру
2008 год в снукере